EPO eller epo kan avse: 

 EPO – ett glykoproteinhormon (ett protein) som har en funktion vid regleringen av erytrocytproduktionen, se Erytropoetin och EPO-dopning
 EPOrg – en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna, se Europeiska patentorganisationen
 epo – ISO 639-2 alpha-3 koden för esperanto